Le terme Z32 ou Z-32 peut signifier :
 Examen et test de grossesse, d'après la classification internationale des maladies ;
 Nissan Z32, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Z 32, destroyer allemand échoué après la bataille d'Ouessant, le  ; 
 Z-32, voie rapide urbaine espagnole, située dans la communauté autonome d'Aragon ;
 Z32, film franco-israélien réalisé par Avi Mograbi et sorti en 2009.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres